Malat deshidrogenasa, enzim catalitzador de la reacció química de malat a oxalacetat
 Movimiento Democrático de Homosexuales, moviment social homosexual històric de Madrid